Појам Галеас може да се односи на:
 Галеас или Галијаца, медитерански ратни брод из 15-17. века
 Галеас (једрилица), рибарски брод